Анџелина се може односити на:
 Анџелина, женско име
 Округ Анџелина (Тексас), округ у Тексасу, Сједињене Америчке Државе

Види још 
 Анђелина, женско име